Wittenmoor ist der Name

 eines Ortsteils von Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe Wittenmoor
 eines Ortsteils der Gemeinde Elsdorf-Westermühlen in Schleswig-Holstein
 eines Naturschutzgebietes im Landkreis Heidekreis, siehe Wittenmoor (Naturschutzgebiet)
Siehe auch:
Wittemoor
Wittmoor (Begriffsklärung)